Hasso hace referencia a varios artículos:

Personas
Hasso Plattner, empresario alemán
Hasso von Manteuffel, militar y político